A szürke óriáskenguru két ausztráliai kengurufaj elnevezése:

Keleti szürke óriáskenguru
Nyugati szürke óriáskenguru